bonte ribbelboktor
 geelzwarte ribbelboktor
 grijze ribbelboktor
 grote ribbelboktor